La Coppa di Israele 2001-2002 è la 42ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Ein Sara Hall di Nahariya.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2001-2002

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
Coppa di Israele di pallacanestro maschile